Wycombe bezeichnet:

 Wycombe (Pennsylvania), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Wycombe (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Wycombe District, einen ehemaligen Verwaltungsbezirk in England
 High Wycombe, eine Stadt in England
 Wycombe Rural District, einen ehemaligen britischen Verwaltungsbezirk